Název Malín má více obcí:
 Český Malín – vesnice v Mlynivském rajónu v Rovenské oblasti Ukrajiny
 Nový Malín – obec v okrese Šumperk
 Malyn – město v Žytomyrské oblasti Ukrajiny
 Mechelen ([mechele], francouzsky  [malin]) – město na řece Dijle v provincii Antverpy v Belgii

nebo částí obcí:
 Malín, část obce Kutná Hora v okrese Kutná Hora